Le Classique d'Irlande (en anglais Irish Classic) est un tournoi de snooker ne donnant pas de points de classement (non-classé) dont l'édition 2010 a eu lieu les 24 et  au Celbridge Snooker Club de Kildare (Irlande). Ce fut la dernière édition disputée sous le nom d’Irish Classic, la suivante portant le nom de Lucan Racing Classic.

Fergal O'Brien gagna 5–1 en finale contre Michael Judge.

Tableau principal 

Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se disputent au meilleur des neuf frames.

Notes et références 

Classique d'Irlande de snooker
Lucan Racing Classic